126 киломе́тр — остановочный пункт линии Москва-Ярославская — Иваново и одновременно Большого кольца Московской железной дороги во Владимирской области. Находится к югу от Александрова, рядом с городом Карабаново на территории Каринского сельского поселения. Именуется по расстоянию от Москвы-Ярославской через Александров.

Остановочный пункт расположен на двухпутном электрифицированном участке железной дороги. Представлен двумя низкими боковыми посадочными платформами, расположенными друг напротив друга. Имеется освещение. Ограждения, кассовый павильон и турникеты отсутствуют. По обеим сторонам от железнодорожного полотна — смешанный лес.

Окрестности 
Рядом с платформой ранее находился Посёлок 126 км, в последние годы состоявший из одной старой железнодорожной казармы. По состоянию на 2017 год данный населённый пункт упразднён. В окрестностях платформы расположены деревни Рыкулино, Афонасово, Малиново (все — с западной стороны относительно линии железной дороги, на расстоянии 1-3 км) и Зеленцино (с восточной стороны, на расстоянии около 1,5 км). От деревни Рыкулино к остановочному пункту и казарме проведена автодорога 5 категории
17 205 ОП МР-79 «Рыкулино-ст. 126 км» протяжённостью 2 километра. Под железной дорогой для данной автодороги сооружён тоннель арочного типа.

На расстоянии около 3 км к юго-западу от остановочного пункта находится село Махра. На северо-восточной окраине Махры расположен Стефано-Махрищский Свято-Троицкий женский ставропигиальный монастырь.

На участке железной дороги 126 км — Бельково имеется мост через реку Серая. На правом берегу Серой обнаружены курганные могильники XI—XII вв., получившие названия «Мостовой-1» и «Мостовой-2». Расстояние от остановочного пункта до могильника «Мостовой-1» — 1,6 км; до могильника «Мостовой-2» — 1,8 км.

Расписание электропоездов 
На платформе 126 км имеют остановку все пригородные электропоезда маршрутов Александров I — Куровская и обратно, а также укороченных маршрутов до Киржача и Орехово-Зуево. По состоянию на октябрь 2017 года — 9 пар поездов в сутки, в том числе 8 пар ежедневно и одна пара курсирует по ночам кроме ночи с субботы на воскресенье. Также на 126 км имеет остановку пригородный поезд на автономной (тепловозной) тяге Александров I — Иваново (1 пара в сутки).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 126 км на osm.sbin.ru 
 Паспорт остановочного пункта 126 км на railwayz.info 
 Паспорт остановочного пункта 126 км на сайте РЖД.
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ»
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 О. п. 126 км на карте железных дорог России и СНГ. 
 Ост. п. 126 км в атласе Владимирской области и прилегающих территорий.
 Ост. п. 126 км на топографической карте масштаба 1:25000 
 Железнодорожная платформа 126 км на Викимапии. 
 Электрички по станции 126 Км Остановочный Пункт 
 ЖД Станция 126 км во Владимирской области // voronezhgid.ru 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Александровского района Владимирской области
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги